Bundestagswahlkreis 263 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Göppingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Nürtingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Schwerin – Hagenow (1990 bis 1998)